Cheese in the Trap (Hangul: 치즈인더트랩) – manhwa scritto e illustrato da Soonkki
 Cheese in the Trap (치즈인더트랩?, Chijeu in deo teuraep) – serial televisivo sudcoreano del 2016, basato sull'omonimo webtoon di Soonki
 Cheese in the Trap (Hangul: 치즈 인 더 트랩) – film del 2018 diretto da Kim Je-young